Amerikai Egyesült Államok
Montebello (Kalifornia)
Montebello (New York)
Montebello (Virginia)

 Kanada
Montebello (Kanada)